Phthora är ett släkte av svampar. Phthora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phthora